Riera de la Bisbal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riera de la Bisbal (periodiskt vattendrag i Spanien, lat 41,18, long 1,55), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Riera de la Bisbal (periodiskt vattendrag i Spanien, lat 41,22, long 1,53), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar